Het ATP-toernooi van Long Island 2000 (officieel Waldbaum's Hamlet Cup) werd van 21 tot en met 27 augustus gespeeld in de Amerikaanse stad Long Island. De wedstrijden werden gespeeld op de hardcourtbanen van de Hamlet Golf and Country Club.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Eindfase

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Long Island
ATP-toernooi van Long Island